
Termin -{NAI}- ima više značenja.

 Natrijum jodid
 NASA astrobiološki institut